Леони́д Седо́в: Седов, Леонид Александрович (1934—2018) — советский и российский социолог, политолог, востоковед.
 Седов, Леонид Иванович (1907—1999) — советский и российский математик и механик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Седов, Леонид Сергеевич (1925—1945) — Герой Советского Союза.